Il doppio  del Bank Austria Tennis Trophy 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Łukasz Kubot e Oliver Marach erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski 7–5, 3–6, [10–5].

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
  Julian Knowle /  Andy Ram (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2010
ATP World Tour 2010